Ameur ist der Familienname folgender Personen:

 Elene Lucia Ameur (* 1994), deutsche Laiendarstellerin
 Hamoud Ameur (* 1932), französischer Langstreckenläufer
 Mohamed Ameur (* 1984), algerischer Geher 
 Rabah Ameur-Zaïmeche (* 1966), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur